Gabu es el Dinosaurio principal del Equipo D es un Triceratops muy audaz pero un poco lento en lo que es correr..

Acerca del Dinosaurio 
Gabu tiene como color un Amarillo Mostaza que cubre sus Patas, Parte de la cara y su torzo tiene una raya curva Naranja rodeando su Cresta su estómago es de color Blanco junto con lo que rodea su boca..

A Gabu le encanta jugar y hacer desastre el no sabe sus límites le encanta morder cosas en especial la nariz de Max Taylor su compañero es un dinosaruio eléctrico siente una fuerte rivalidad hacia Terry ya que solo en la segunda temporada se llevan bien pero
Gabu nunca le dejara de tener rivalidad.

Ataques 
Sus ataques:
 Embate eléctrico
 Golpe relámpago
 Cresta de trueno o Lanza de Rayo
 Bazooka trueno o Explosión de Trueno
 Bazuka Tormenta (junto con Ace)
 Ancla de Plasma
 Trueno Final
 Paseo de Trueno
 Último Trueno

El ataque más preferido de Max:
 Bazooka trueno

Datos oficiales 
Especie: Triceratops
Genero: Macho
Primera aparición: Haciendo prehistoria (Capítulo 1)
Compañero: Max Taylor

Personajes de Dino Rey